OSI, akronymet kan have flere betydninger:

 OSI-model – Open Systems Interconnection-model,
 Office of Strategic Influence – OSI, tidligere departement i det amerikanske forsvarsministerium (2001-02).
 OSI – amerikansk progressivt rockband, opkaldt efter Office of Strategic Influence.
 Office of Scientific Intelligence – OSI, tidligere navn på departement i det amerikanske efterretningsorgan CIA (indtil 1963), det nuværendede Directorate of Science and Technology.